Elderville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elderville (Illinois), im Hancock County
 Elderville (Texas), im Gregg County